Влади́миров (Влади́мирова) — русская фамилия, образованная от имени .

Известные носители

А 
 
 Владимиров, Альберт Ильич (1939—2020) — советский и российский учёный (нефтепереработка и нефтехимия).
 Владимиров, Артемий Владимирович (род. 1961) — протоиерей Русской православной церкви, писатель и педагог.

Б

В 
 Владимиров, Валентин Лаврович (1930—2006) — доктор наук.
 Владимиров, Василий Сергеевич (1923—2012) — советский математик.
 
 Владимиров, Виталий Вадимович (род. 1968) — советский и российский тромбонист, композитор, аранжировщик, дирижёр.

Г

Е 
 Владимиров, Евгений Юрьевич (род. 1957) — советский и казахский шахматист.

И 
 
 Владимиров, Игорь Петрович (1919—1999) — советский актёр, режиссёр.
 Иосиф Владимиров (уп. 1642—1666) — русский иконописец, стенописец и знаменщик, теоретик живописи.

К 
 Владимиров, Клементий Владимирович (1940—2016) — советский и российский художник.
 Владимиров, Константин Григорьевич (1899—1941) — лейтенант милиции; в Могилёве его именем названа улица.

Л

М 
 Владимиров, Мирон Константинович (1879—1925) — советский партийный и государственный деятель.

Н

О 
 Владимиров, Олег Евгеньевич — советский историк и политолог, автор биографии Мао Цзэдуна.

П

С 
 Владимиров, Семён Владимирович (1895—1956) — советский оружейник.
 
 Владимиров, Софрон Михайлович (1907—?) — советский инженер-гидростроитель, лауреат Ленинской премии.
 С. Владимиров — псевдоним журналиста и писателя Владимира Лапидуса (1869—1913).

Ф 
 Владимиров, Фёдор Алексеевич (1875 — после 1912) — волостной писарь, депутат III Государственной Думы.

Э 
 Владимиров, Эмил (род. 1952) — болгарский легкоатлет, метатель диска.
 Владимиров, Эмиль Владимирович (настоящая фамилия Ширман; 1897—1939) — поэт, теоретик и сотрудник органов правопорядка.

Ю

Я 
 Владимиров, Яков Георгиевич (род. 1935) — советский и российский шахматный композитор.

Псевдонимы и вымышленные персонажи 
 Власов, Пётр Парфёнович (1905—1953) — советский разведчик, журналист и дипломат — работал за границей под фамилией Владимиров.
 Владимиров, Всеволод Владимирович (Штирлиц) — персонаж произведений Юлиана Семёнова.



Топоним 
 Владимиров — хутор в Морозовском районе Ростовской области России.

См. также 
 
 
 
 
 Владимировская
 
 
 ПТР Владимирова

Примечания